Miejscowości w USA:
 Star Valley – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
Gminy w USA:
 Star Valley (ang. Star Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Star Valley (ang. Star Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp